Apatou (plaats), een plaats en gemeente in Frans-Guyana, op de grens met Suriname
 Apatou (kapitein), een kapitein van het marronvolk Aluku in Frans-Guyana